BSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bassein (Birmania)
 bsx – codice ISO 639-3 della lingua yangkam